Forma inwestycyjna:
 Greenfield – forma bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Miejscowości w USA:
 Greenfield – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Greenfield – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Greenfield – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Greenfield – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Greenfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Greenfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Greenfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Greenfield – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Greenfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Greenfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Greenfield – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Greenfield – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Blaine
 Greenfield – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Weakley
 Greenfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee
 Greenfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Greenfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk

Gminy w USA:
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Elk
 Greenfield (ang. Greenfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Greenfield (ang. Greenfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Greenfield (ang. Greenfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Greenfield (ang. Greenfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Greenfield (ang. Greenfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Greenfield (ang. Greenfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Greenfield (ang. Greenfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk

Wsie w Anglii
 Greenfield (Bedfordshire)
 Greenfield (Wielki Manchester)

Osoby o nazwisku Greenfield
 Cewijja Greenfield
 Dave Greenfield
 Meg Greenfield
 Joseph Godwin Greenfield

Byty fikcyjne
 Zielone Pola (oryg. Greenfield) – fikcyjne miejsce ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, miejsce Bitwy na Zielonych Polach